Madonna z Dzieciątkiem i kotkiem – obraz namalowany w 1478 r. przez włoskiego artystę renesansowego, Leonarda da Vinci. Istnienie obrazu jest udokumentowane tylko rysunkami.

Rysunek był wykonywany szybko i dość niestarannie. Madonna i Dzieciątko są ujęte w swobodny sposób. Z wyważonych ruchów postaci promieniuje życie. Maria jest ukazana niemal jak dziewczynka.

Przypisy

Bibliografia 
 Buchholz E.L., Leonardo da Vinci. Życie i twórczość, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005, .

Obrazy Leonarda da Vinci
Matka Boska na obrazach
Obrazy zniszczone lub zaginione